Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Rabat 2011, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Ivo Minář che ha battuto in finale Peter Luczak 7–5, 6–3.

Rubén Ramírez Hidalgo non ha difeso il titolo dell'anno precedente.

Teste di serie

 Rui Machado (primo turno)
 Jan Hájek (secondo turno)
 Albert Ramos (secondo turno)
 Jaroslav Pospíšil (primo turno)

  Jesse Huta Galung (primo turno)
  Benoît Paire (primo turno)
  Simon Greul (primo turno)
  Jurij Ščukin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Morocco Tennis Tour Rabat 2011